Artemivs'k – denominazione assunta dal 1924 al 2016 dalla città ucraina di Bachmut, nell'oblast' di Donec'k
Artemivs'k – denominazione assunta dal 1938 al 2016 dalla città ucraina di Kypuče, nell'oblast' di Luhans'k